Тимофей (Тимофеуш) Ян Родзишевский (; 1812, Константынув, Австрийская империя (ныне Люблинское воеводство Польша) — 1893) — польский  и .

Биография 
Шляхтич герба Одровонж. Учительствовал. Работал с брошенными детьми.

Автор произведений для детей, пользовавшихся популярностью и выдержавших по несколько изданий. Сказочник.

Избранные произведения 
 «Bajki i powiastki dla dzieci» (1843),
 «Nowe bajki i powiastki dla dzieci»,
 «Przyjaciel dzieci»,
 «Zagadki i nowe powiastki na upominek noworoczny dla dzieci»,
 «Zabawka moralna, wierszyki w obrazkach napisane dla dzieci»,
 «Zwierzęta w obrazkach z wierszykami» (1876),
 «Arytmetyczka dla dzieci, umieć liczyć w sposób łatwy dla małej grzecznéj dziatwy» (1877),
 «Pani Dulska» и др.

Примечания

Ссылки 
 
 

Детские писатели Польши
Польские писатели
Писатели романтизма
Сказочники